Le West Edmonton Mall Canadian Open 2003 est un tournoi de squash PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule au West Edmonton Mall à Edmonton du  au . 
Le tableau est composé de 32 participants dont seize têtes de série, huit joueurs qualifiés et une wild card Matthew Giuffre.

Le  mondial Peter Nicol remporte la finale en s'imposant face à Jonathon Power.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash à Edmonton
PSA World Series 2003
Sport en octobre 2003
Sport en novembre 2003